Byron
El término raro o rara, raros o raras, sinónimo de extraño o poco frecuente o anormal, también puede hacer referencia a:

Topónimo 
 Lago Rara, el mayor lago de Nepal;
 Cabañas Raras, municipio de la provincia de León, España;

Biología 
 Rareza biológica, se habla de especies raras en biología para referirse a aquellas especies poco abundantes de forma que casi siempre quedan fuera del muestreo, aquellas especies infrecuentes;

Química 
 Tierras raras, elementos químicos de los grupos denominados lantánidos y actínidos; que estudia átomos y sustancias

Biónimo 
 Phytotoma rara, una pequeña ave de América del Sur;

Títulos de obras artísticas y culturales 
 Los raros (1896), libro de Rubén Darío;
 Raros Peinados, novela de Carlos Rodrigues Gesualdi;
 Raro, álbum del Cuarteto de Nos.
 Raro, sencillo de Kiara;
 Raros Ratones, álbum de Los Ratones Paranoicos;
 Cosas raras, álbum de Julieta Venegas.
 Rara, película de María José San Martín.

Véase también 
 Rarezas